Алексе́й Станисла́вович Автоно́мов (род. 9 марта 1959, Москва) — российский , , доктор юридических наук, профессор, .

Биография 
Окончил международно-правовой факультет МГИМО по специальности правоведение (1981).

В 1981—1994 гг. — преподаватель, старший преподаватель, доцент МГИМО: защита кандидатской диссертации (1984), специальность: 12.00.02 Конституционное право; муниципальное право; преподаватель кафедры общей политологии социологического факультета МГУ (1990—1992), юрисконсульт страховой компании «Юпитер» (1992—1993); приглашённый профессор Карлтонского университета (1994 год — Оттава, Канада).

1995—1997 гг. — профессор Независимого института международного права.

1999—2001 гг. — профессор Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова: 2000 год — защита докторской диссертации, Институт государства и права РАН специальность: 12.00.02 Конституционное право; муниципальное право

2001—2006 гг. — профессор факультета мировой политики Государственного университета гуманитарных наук: эксперт программы TACIS «Развитие местной демократии и самоуправления в России» (2003 год); председатель Совета по защите докторских диссертаций по специальностям конституционное и муниципальное право и административное, финансовое и информационное право в Институте государства и права РАН (2001—2006 гг.).

2006 год — председатель Третейского суда при Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков.

С 2007 года — директор Центра сравнительного права факультета права Высшей школы экономики.

Главный редактор ведущего академического правового журнала «Государство и право» (2007—2018). Главный редактор журнала «Вопросы ювенальной юстиции».

Участие в практической работе государственных органов 
 1988—1990 подготовка аналитических материалов для МИД СССР;
 1991 участие в рабочей группе по подготовке Закона Казахстана «Об общественных объединениях»;
 1991—1993 участие в рабочих групп по подготовке законопроектов «О политических партиях», «О благотворительных организациях» и «О некоммерческих организациях» в Верховном Совете России;
 1993 — н. в. участие в рабочих группах по подготовке законопроектов «Об общественных объединениях», «О благотворительности и благотворительных организациях», «О политических партиях», «О добровольческой (волонтерской) деятельности», «О правовых гарантиях оппозиционной деятельности», «О некоммерческих фондах», «О политических партиях», «О ювенальных судах в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Государственной Думе России;
 1996—2000 руководитель Координационно-аналитической группы по проблемам взаимодействия с общественными объединениями при Комитете общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы ;
 1997—2004 член Экспертного совета по конституционному праву при Председателе Государственной Думы, сопредседатель этого Совета ;
 1999—2004 член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Российской Федерации с 1999 по 2004;
 2000 и 2001 представитель Совета Федерации в Конституционном Суде (по делам о Центральном Банке и по избирательным правам граждан);
 2002—2006 член Квалификационной коллегии судей г. Москвы;
 2002 — н. в. член Комиссии по подготовке проекта Конституционного Акта Союзного государства России и Беларуси, руководитель группы российских экспертов;
 2003 — н. в. член Комитета по ликвидации расовой дискриминации (в соответствии с международной Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации)

Источники 
 Электронный каталог РНБ

Труды 

 Правовая онтология политики: к построению системы категорий / А. С. Автономов ; Фонд развития парламентаризма в России. — М. : Инфограф, 1999. — 383 с. — 1000 экз. — ISBN 5-89509-016-8.
 Федерализм : Теория. Институты. Отношения : (Сравнит.-правовое исслед.) / [Автономов А. С., Богдановская И. Ю., Васильева Т. А. и др.] ; Отв. ред. Б. Н. Топорнин; Ин-т государства и права РАН. — М. : Юристъ, 2001. — 374 с. — (Res cottidiana). — 3000 экз. — ISBN 5-7975-0385-9.
 Конституция Российской Федерации : Проблем. коммент. / Центр конституц. исслед. Моск. обществ. науч. фонда; [Автономов А. С., к.ю.н. и др.] ; Рук. авт. коллектива и отв. ред. В. А. Четвернин. — М. : МОНФ, 1997. — 702 с — 2000 экз. — ISBN 5-89554-008-2.
 Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учеб. / А. С. Автономов, В. А. Сивицкий, А. И. Черкасов ; Под ред. д.ю.н. А. С. Автономова. — М. : Юриспруденция, 2001. — 395 с. — 4000 экз. — ISBN 5-8401-0123-0.
 Проблемы социально-экономического и политического развития России / М. А. Краснов, А. С. Автономов, Н. Г. Салищева и др. ; Отв. ред. Н. Ю. Хаманева ; Ин-т государства и права РАН и др. — М. : Юристъ, 2001. — 239 с. — (Res cottidiana). — 1000 экз. — ISBN 5-7975-0543-6 (В пер.).
 Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции Российской Федерации : Избр. права / Ин-т права и публич. политики; [Автономов А. С. и др.; Авт. вступ. ст.: Арнольд Р. и др.]. — М. : Ин-т права и публич. политики, 2002. — 604 с. — 600 экз. — ISBN 5-94357-010-1.
 Избирательная власть / А. С. Автономов ; Ин-т развития избират. систем (ИРИС). — М. : Права человека, 2002. — 81 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7712-0256-8.
 Совет Федерации : Эволюция статуса и функций / [Автономов А. С., д.ю.н., Байдин В. И., Байдина О. В. и др.] ; Отв. ред., авт. введ. Л. В. Смирнягин ; Ин-т права и публ. политики. — М. : Ин-т права и публ. политики, 2003. — 453 с. — 1000 экз. — ISBN 5-94357-015-2.
 Азбука лоббирования / А. С. Автономов ; Ин-т развития избират. систем (ИРИС). — М. : Права человека, 2004 (Обнинск : Фабрика офсетной печати). — 109 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7712-0291-6 (в обл.).
 Исполнительная власть в России. История и современность, проблемы и перспективы развития / [А. С. Автономов, д.ю.н., проф., И. Л. Бачило, д.ю.н., проф., А. А. Гришковец, к.ю.н., доц. и др. ; отв. ред. Н. Ю. Хаманева, д.ю.н., проф.]. — Москва : Новая правовая культура, 2004. — 564 с. — 500 экз. — ISBN 5-94192-012-1.
 Российское народовластие : развитие, современные тенденции и противоречия / [Алексей Автономов, Александр Иванченко, Сергей Королев и др. ; ред. Иайя Лавринович; предисл. Евгений Ясин] ; Фонд «Либер. миссия». — Москва : Новое издательство : Фонд Либеральная миссия, 2005. — 365 с. ; 20 см. — (Исследования Фонда Либеральная миссия). — 1000 экз. — ISBN 5-98379-040-4.
 Основы местного самоуправления : Учеб. пособие для учащихся ст. кл. сред. шк. / [А. С. Автономов, д.ю.н., Дж. Дебарделебен, проф., П. Дуткевич, проф. и др. ; Отв. ред. Н. А. Гаямова]. — М. : Муницип. власть, 2000. — 142 с. — 6000 экз. — ISBN 5-93158-015-8.
 Избирательная кампания: основные категории и институты избирательного права, менеджер избирательной кампании. — М. : Рос. Центр обучения избират. технологиям : Фирма «Вестник», 1995. — 80 с. — 3000 экз.
 Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об общественной палате Российской Федерации» / А. С. Автономов, С. А. Попов; вступ. ст. Плигина. — Москва : Омега-Л, 2007. — 123 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-370-00284-7.
 Местное самоуправление в современной России : Права, обязанности и деятельность представ. органов власти / А. С. Автономов, А. А. Захаров, Е. Ю. Казакова и др. ; Междунар. респ. ин-т, Фонд развития парламентаризма в России. — М. : Весь Мир, 1999. — 75 с. ; В конце кн. авт.: Автономов Алексей Станиславович — к.ю.н., Захаров Андрей Александрович — к.филос.н. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 10000 экз. — ISBN 5-7777-0076-4.
 Региональные парламенты в современной России = Regional parliaments in contemporary Russia / А. С. Автономов, А. А. Захаров, Е. М. Орлова. — М. : Моск. обществ. науч. фонд : Издат. центр науч. и учеб. прогр., 2000. — 87 с. — (Научные доклады / Моск. обществ. науч. фонд ; N118). — 500 экз. — ISBN 5-89554-182-8 (Московский общественный научный фонд). — ISBN 5-93101-069-6 (Издательский центр научных и учебных пограмм).
 Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность / А. С. Автономов ; Фонд «Либер. миссия». — Москва : Новое литературное обозрение : Фонд «Либеральная миссия», 2009. — 444 с. — (Либерал.ru). Библиогр. в тексте примеч. — авт. по кн. — 2000 экз. — ISBN 978-5-86793-677-8.
 Социальная политика в контексте межсекторного взаимодействия / [А. С. Автономов, И. Н. Гаврилова, С. А. Гладкова и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т социологии. — Москва : Изд-во Главного архивного управления города Москвы, 2009. — 399 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-7228-0164-7.

Учебники 
 Парламентское право России : [Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. / Кандидаты юрид. наук Автономов А. С., Любимов А. П., Румянцева Т. С. и др.] ; Под ред. засл. деят. науки РФ, д.ю.н., проф. И. М. Степанова и д.ю.н. Т. Я. Хабриевой ; Ин-т государства и права РАН. — М. : Юристъ, 1999. — 391 с. — (Institutiones). — 5000 экз. — ISBN 5-79750127-9.
 Правовые и финансовые основы местного самоуправления в Российской Федерации : Учеб. пособие / А. С. Автономов ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Акад. правовой ун-т. — М. : МЗ-пресс, 2002. — 79 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94073-032-9.
 Зарубежное избирательное право : Учеб. пособие / [Автономов А. С., Веденеев Ю. А., Дегтярева О. В. и др. ; Науч. ред. д.ю.н. В. В. Маклаков ; Рос. центр обучения избир. технологиям при Центр. избир. комис. Рос. Федерации. — М. : НОРМА, 2003 — [4], 283 с. −3000 экз. — ISBN 5-89123-749-0.
 Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России : Учебник / А. С. Автономов, Т. И. Виноградова, М. Ф. Замятина, Н. Л. Хананашвили ; Под общ. ред. д.ю.н., проф. А. С. Автономова ; М-во труда и соц. развития Рос. Федерации, Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Рос. благотворит. фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН). — М. : Фонд НАН, 2003. — 411 с. — 1500 экз. — ISBN 5-88516-042-2.
 Парламентское право России : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / [Автономов А. С., Витушкин В. А., Волкова Н. С. и др.] ; Под ред. Т. Я. Хабриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2003. — 653 с. — (Institutiones). = 3000 экз. — ISBN 5-7975-0596-7 (В пер.).
 Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник / А. С. Автономов. — М. : Проспект, 2005. — 547 с. — 3000 экз. — ISBN 5-98032-842-4 (в пер.).
 Сравнительное избирательное право : Учеб. пособие / [Автономов А. С., Веденеев Ю. А., Луговой В. В.] ; Рос. центр обучения избир. Технологиям при Центр. избир. комис. Рос. Федерации. — М. :НОРМА, 2003. — [4], 203 с. (Издательский проект «Зарубежное и сравнительноеизбирательное право»). — 3000 экз. — ISBN 5-89123-747-4.
 Основы местного самоуправления и муниципального управления : Учеб. пособие : [В 2-х ч. / А. С. Автономов, А. А. Захаров, Г. А. Кочеткова и др.]. — М. : Ред.-изд. центр «Муницип.власть», 1999. — 1000 экз. — ISBN 5-93158-004-2. / Ч. 1: Российское и зарубежное наследие. — 209 с.; Ч. 2: Правовые, организационные и финансовые основы местного самоуправления. — 158 с.
 Методическое пособие для учителей к курсу «Основы местного самоуправления и муниципальногоуправления» / А. С. Автономов, А. А. Захаров. — М. : Ред.-изд. центр «Муницип. власть», 1999. — ISBN 5-93158-005-0. Ч. 1: Российское и зарубежное наследие. — 1999. — 39 с. — 1000 экз.; Ч. 2: Правовые, организационные и финансовые основы местного самоуправления. — 1999. — 35 с. — 1000 экз.

Ссылки 
 Страница на сайте ИГП РАН
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 На портале lobbying.ru

Сотрудники ИГП РАН
Научные сотрудники ВШЭ
Члены Комитета по ликвидации расовой дискриминации
Авторы учебников права
Сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения
Главные редакторы журнала «Государство и право»